Аркадий Ильич Гуральник (18 мая 1931 года, Калиновка, Винницкая область — 23 марта 1999 года, Хотьково) — советский российский шашечный композитор. Мастер спорта СССР по шашечной композиции (1968).

Окончил Львовское общевойсковое училище. В 1973 году ушел в запас в звании майор. После службы жил в Московской области: сначала в Загорске, затем в Хотьково. Ученик заслуженного тренера СССР Абрама Иосифовича Виндермана.

Участник чемпионатов СССР по шашечной композиции: 4 место на I чемпионате, 5 место — на 4-ом, 9-ое — на 5-ом. Занял третье место на 19-м Всесоюзном конкурсе 1985 года. Чемпион Москвы 1980 года.

Примечания

Литература 
 Виндерман А. И. Поздравляем! (50-летие А. И. Гуральника) // ж. Шашки, № 7 — 1982, С.16
 Габриелян, Виталий Рубенович, Дрозд, Николай Ильич. Творчество армейских шашистов / В. Габриелян, Н. Дрозд. М. Воениздат 1989. C.134-138
 Александр Горин. Гуральник Аркадий Ильич// ж. Шашечная композиция, № 6 — 1999, С.8-9.

Родившиеся в 1931 году
Родившиеся 18 мая
Родившиеся в Винницкой области
Шашечные композиторы СССР
Умершие в 1999 году
Умершие 23 марта
Мастера спорта СССР по шашкам
Майоры (СССР)
Умершие в Хотькове
Персоналии по алфавиту